Фу́дзи (Fuji):

Топоним 
 Фудзи  (Фудзияма) — гора в Японии, вулкан.
 Фудзи — река в Японии.

Населённые пункты 
 Фудзи () — город в префектуре Сага (Япония).
 Фудзи () — город в префектуре Сидзуока (Япония).

Компании 
 Fujifilm () — японская компания, производящая фототехнику и прочие товары.
 Fuji Xerox () — японская компания, совместное предприятие Fujifilm и Xerox.
 Fuji Television () — японская телесеть.
 Fujitsu () — японская компьютерная компания.
 Fujitec () — японская компания, производящая лифты
 Fuji Heavy Industries () — японская машиностроительная корпорация, владелец марки автомобилей Subaru.
 Fuji Bikes — американская компания, производящая велосипеды, преемник Nichibei Fuji Cycle Company, Ltd. (日米富士自転車株式会社)

Фамилия 
 Фудзи, Дзюнко (род. 1945) — актриса японского кино и телевидения.
 Фудзи, Сёдзо (1950) — японский дзюдоист.
 Фудзи, Такэси (род. 1940) — американский боксёр-профессионал японского происхождения.

Прочее 
 Фудзи — автогоночная трасса в Японии.
 «Фудзи» — кинофильм 1975 года.
 «Фудзи» — японский броненосец конца XIX века.
 Фудзи — божество из пантеона мифологии айнов.
 (1584) Фудзи — астероид, названный в честь горы.
 «Фудзи» — японский пилотируемый космический корабль (проект).
 Фуджи — сорт яблок.
 Фуджи — жанр африканской популярной музыки.
 Купол Фудзи — вершина ледового щита и расположенная на нём одноимённая японская станция в Антарктиде